Сезон 2006/07 — 97-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 96-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в 26-й раз в своей истории стал обладателем Кубка Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Бундеслига.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Лига чемпионов УЕФА 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок УЕФА

Первый раунд 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Групповой этап. Группа F 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 2006/07
Fanclub Austria 80 — 2006/2007
Чемпионат Австрии 2006/07 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 2006/07 на сайте AustriaSoccer.at
Лига чемпионов УЕФА и Кубок УЕФА 2006/07 на сайте AustriaSoccer.at

2006/2007
Аустрия Вена